Drepanocercus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av John Richard Vockeroth 1980. Drepanocercus ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Drepanocercus